Höffmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Höffmann (* 1953), deutscher Reiseveranstalter
 Werner Höffmann (1917–1945), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Hoffmann